Town Car steht für:
 eine Karosseriebauform, siehe Coupé de Ville
 Lincoln Town Car, ein Pkw-Modell